Le sigle DNO peut désigner :
 Diplôme national d'œnologue, une formation universitaire française ;
 DNO, une entreprise pétrolière norvégienne ;
 Opéra national des Pays-Bas (), une compagnie d'opéra néerlandaise.

Voir aussi :
 Dno, une ville russe.